Horvátország
 Buković falu Benkovac községben, Zára megyében

Macedónia
Buković falu Saraj községben, a Skopjei körzetben